Relatieve Sterkte Index - index ten bate van de aandelenhandel
 Relatieve Sterkte (technische analyse) - analyse ten bate van de aandelenhandel